Лос Сојатес има више значења:

 Лос Сојатес, Ел Чапулин (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Сојатес (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Сојатес (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Сојатес (Виља Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Сојатес (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Сојатес, Артуро Фријас (Апулко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Сојатес (Уануско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику